Pokolení může být:
 skupina osob, které odvozují svůj původ od společného předka, příbuzenství
 generace
 plemeno, i lidské (kmen, národ)
 pohlaví

Externí odkazy